Робин Бормут (; родился 19 сентября 1995 года, Грос-Рорхайм, Германия) — немецкий футболист, защитник клуба «Фортуна».

Клубная карьера 
Бормут начал профессиональную карьеру в дюссельдорфской «Фортуне». 29 августа 2016 года в матче против «Кайзерслаутерна» он дебютировал во Второй Бундеслиге. 25 ноября в поединке против «Ганновера 96» Робин забил свой первый гол за «Фортуну». В 2018 году Бормут помог клубу выйти в элиту. 15 сентября в матче против «Хоффенхайма» он дебютировал в  Бундеслиге.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Германии
Игроки ФК «Фортуна» Дюссельдорф